Hans Deppe ist der Name folgender Personen:

* Hans Deppe (1897–1969), deutscher Regisseur
 Hans-Dieter Deppe (1930–2010), deutscher Finanzwirtschaftler
 Hans-Raimund Deppe (* 1945), deutscher Physiker und Manager
 Hans-Ulrich Deppe (* 1939), deutscher Soziologe